Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 2005 — восьмой чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 54 команды из 20 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Eduardo Awards 
В память о первом секретаре FIMBA Эдуардо Родригесе Ламасе была организована премия «Eduardo Awards» лучшим игрокам, тренерам, функционерам.
 Лучший судья —  Влад Елисеев
 Лучший тренер —  Эдуард Гонсалес
 За достижения в развитии максибаскетбола в Америке —  Сильва Нельсон
 За достижения в развитии максибаскетбола в Европе —  Юха Веттанен
 За достижения в развитии максибаскетбола во всем мире —  Рубен Родригес Ламас
 Лучший европейский игрок —  Анатолиус Капковас
 Лучший американский игрок —  Элизабет Солано Кореа де Кастаньеда
 Лучший логотип соревнований ФИМБА (1991—2004) —  Сан-Хосе 1995
 Лучшая организация соревнования ФИМБА (1991—2004) —  Любляна 2001
 Лучший игрок максибаскетбола в мире —  Анатолиус Капковас

Примечания

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
2005 год в баскетболе